Васи́лий Ко́лосов:
 Колосов, Василий Алексеевич (1891—1939) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Колосов, Василий Васильевич (1905—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Колосов, Василий Иванович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Колосов, Василий Михайлович (1782—1857) — русский писатель.